Příjmení Bíba nese více různých osobností:

 Matěj Bíba (1849–1901) – byl rakouský a český politik
 Václav Bíba (* 1935) – český fotbalista, záložník
 Vincenc Dominik Bíba (1820–1906) – český pedagog